Drosáton kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Drosáto, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 
 Drosáton (ort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar